Sumykhimprom Sumy est un club russe de basket-ball basé à Sumy.

Historique

Équipe 
 Osvaldas Macernis
 Jonas Elvikis
 Serhiy Kuzmenko
 Yevheniy Pidirvany
 Pierre-Marie Altidor-Cespedes
 Ivan Kaliaiev
 Oleksandr Lemeshevsky
 Dmytro Tymchenko
 Mykola Kotenko
 Oleh Hushchenko

Palmarès

National 
 Demi-finaliste de la Coupe d'Ukraine : 2008

International 
 EuroChallenge 2008-2009

Notes et références

Liens externes 
  Profil de l'équipe sur eurobasket.com

Sumy